Contea di Yugan – contea della città-prefettura di Shangrao, nella provincia cinese del Jiangxi
10016 Yugan – asteroide della fascia principale
Yugan – il nome abbreviato di Neftejugansk, una città nella Siberia occidentale